Vanilla Sky steht für:
 Vanilla Sky, US-amerikanischer Psychothriller (2001)
 Vanilla Sky (Band), italienische Poppunk-Band aus Rom (ab 2002)
 Vanilla Sky (Cocktail), Mixgetränk aus Milch und Vanillesirup
 Vanilla Sky (Fluggesellschaft), eine georgische Fluggesellschaft
 Vanilla Sky (Lied), ein Lied von Paul McCartney

Siehe auch:
 Vanilla (Begriffsklärung)